Erebia isarica är en fjärilsart som beskrevs av Rühl 1895. Erebia isarica ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
isarica